The Black Box – serial del 1915 diretto da Otis Turner
The Black Box – film del 2010 diretto da Jonathan Louis Lewis, Jerry Franck e David Sherbrook
The Black Box – film del 2011 diretto da Jason Balas

Pagine correlate
 Black Box